Вера Зозуля:
 Зозуля, Вера Васильевна (род. 1956) — советская саночница, олимпийская чемпионка 1980 года.
 Зозуля, Вера Михайловна (род. 1970) — украинская спортсменка (спортивная ходьба).